Grün, także Gruen – niemieckie nazwisko
 Anselm Grün
 Angelina Grün